Il doppio  del Banja Luka Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

James Cerretani e David Škoch erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Marco Crugnola e Rubén Ramírez Hidalgo hanno vinto il torneo e in finale hanno superato Jan Mertl e Matwé Middelkoop con il punteggio di 7-63, 3-6, [10-8].

Teste di serie

  Flavio Cipolla /  Simone Vagnozzi (primo turno)
  Dino Marcan /  Lovro Zovko (semifinali)

  Michael Kohlmann /  Alexander Waske (quarti di finale)
  Marco Crugnola /  Rubén Ramírez Hidalgo (campioni)

Tabellone

Note
 

Banja Luka Challenger 2011